Чемпионат Бразилии по футболу 1992 (Серия C) — 4-й розыгрыш чемпионата Бразилии серии C. Проводился с 22 марта по 13 июня 1992 года. Победителем чемпионата стала команда «Туна Лузо» из штата Пара.

Участники и регламент 

Первый этап

В розыгрыше чемпионата приняло участие 31 команда из 19 штатов и одного федерального округа Бразилии. На первом этапе участники турнира были разбиты на семь групп, три по пять команд и четыре по четыре клуба. Команды играют по круговой системе и только победитель каждой группы выходит во второй раунд.

Второй этап

Семь команд, ставшие победителями в своих группах, были разделены на две группы. В группе A, победители первых трёх групп на первом этапе играли между собой по круговой системе. В группе B, победители остальных четырёх групп на первом этапе не играли по круговой системе, а провели сразу полуфинальные и финальный матч. Победитель группы A и победитель финала группы B выходили в главный финал турнира, который состоял из двух матчей.

Турнирная таблица

Первый этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Второй этап

Группа A

Группа B

Финал

1-й матч

2-й матч

Примечания

Ссылки 

 Результаты на сайте rsssf.com 
 Результаты на сайте bolanaarea.com 
 Турнирная таблица на сайте bolanaarea.com 

Чемпионат Бразилии по футболу
Футбол в Южной Америке в 1992 году
Спорт в Бразилии в 1992 году